Thomas Åhlén, švedski hokejist, * 8. marec 1959, Švedska.

Åhlén je v švedski ligi igral za klube Hofors HC, Leksands IF, Skellefteå AIK in AIK IF. Leta 1983 ga je na NHL naboru kot 187. izbral klub Los Angeles Kings, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo. Skupno je za reprezentanco odigral 39 tekem.

Pregled kariere

|-
| Hofors HC
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 31
| 1
| 5
| 6
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 33
| 9
| 11
| 20
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 7
| 11
| 18
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 7
| 11
| 18
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 24
| 5
| 5
| 10
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 27
| 11
| 9
| 20
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 6
| 18
| 24
|
| 60
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 36
| 5
| 10
| 15
|
| 42
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 34
| 2
| 4
| 6
|
| 39
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 350
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 407
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Hofors HC
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti AIK